Speed bezeichnet:

 die Droge Amphetamin
 Speed, einen Schokoriegel der Aldi-Süd-Kette, siehe Twix#Nachahmungen
 Speed Channel, einen US-Fernsehsender
 Speed Comics, einen deutschsprachigen Comicverlag
 Speed (Kartenspiel), ein Kartenspiel
 Speed: No Limits, eine Achterbahn im Oakwood Theme Park
 Speedklettern in Kurzform
 Speed – The Ride, eine Achterbahn im Nascar Café
 Mount Speed, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Kultur:

 Speed (Musikgruppe), eine japanische Girlgroup
 Speed (William S. Burroughs), einen Roman
 Speed (Lied), ein Lied von Billy Idol aus dem Soundtrack zum Film von 1994
 Speed (1994), einen US-amerikanischen Film von 1994
 Speed 2 – Cruise Control, einen US-amerikanischen Film von 1997
 Speed (2007), einen Bollywoodfilm
 Speed (Pornofilm), einen US-amerikanischen Pornofilm von 2010
 Speed – Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, einen deutschen Film von 2012

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Speed (Alabama)
 Speed (Indiana)
 Speed (Kansas)
 Speed (Missouri)
 Speed (North Carolina)
 Speed (West Virginia)

Personennamen:

 Chris Speed (* 1967), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Gary Speed (1969–2011), walisischer Fußballspieler und -trainer
 James Speed (1812–1887), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 John Speed (1552–1629), britischer Historiker und Kartograf
 Scott Speed (* 1983), US-amerikanischer Rennfahrer
 Thomas Speed (1768–1842), US-amerikanischer Politiker

Künstlername:

 Björn Strid (Björn „Speed“ Strid; * 1978), schwedischer Sänger

Siehe auch:

 Speedy